Le barbecue est un appareil de cuisson.
 Barbecue est une comédie française réalisée par Éric Lavaine, écrite par Héctor Cabello Reyes et Éric Lavaine, sortie en 2014.
 Barbecue Bob est un chanteur, guitariste de blues américain.

Toponymie